"Osa" pode ser:
 Ordem de Santo Agostinho
 OSA, Optical Society of America
 Osa, género botánico
 Eti-Osa, área de governo local da Nigéria

Desambiguações de topônimos